Buster Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buster Mountain (Arizona)	
 Buster Mountain (Nevada)	
 Buster Mountain (Washington)